Nogometni klub Branik (NK Branik; NK Branik Maribor; Branik Maribor; Branik) je bio nogometni klub iz Maribora, Podravska regija, Republika Slovenija.

O klubu 
Klub je osnovan 19. srpnja 1945. kao nogometna sekcija Fizkulturnega društva "Maribor" (FD "Maribor"), kao sljednika predratnog "I. SSK Maribor" (predratni trostruki prvak Slovenije, odnosno Ljubljanskog podsaveza). Fizkulturno društvo "Maribor" (te tako i nogometni klub) se 27. rujna 1946. preimenuje u Fizkulturno društvo "Polet" (FD "Polet"), potom 30. kolovoza 1947. u Sindikalno fizkulturno društvo "Polet" (SFD "Polet"), te 20. rujna 1948. u Sindikalno športno društvo "Polet" (SŠD "Polet") te je svaki klub u sastavu društva imao svoje vodstvo. 
Krajem 1948. godine došlo je do ideje o uspostavi društva "Branik". Prvo je 29. siječnja 1949. od nogometne momčadi SŠD "Polet" osnovan Nogometni klub "Branik" (NK "Branik"), a prvi predsjednik je bio Franc Simonič. 1951. godine je došlo do onačnog formiranja športskog društva. Na sjednici održanoj 27. siječnja 1951. došlo do spajanja SŠD "Polet" i NK "Branik" u Mariborsko športno društvo "Branik" (MŠD "Branik"), s većinom športskih borilišta na lokaciji "Ljudski vrt", gdje će se 1952. godine izgraditi istoimeni stadion. 
"Branik" se natjecao u "Slovenskoj republičkoj ligi" ("Slovenska zona"), "2. saveznoj ligi", "Hrvatsko-slovenskoj ligi", "I. zoni" te "Zonskoj ligi Maribor-Varaždin-Celje".  
1959. godine je "Branik" osvojio Republički kup Slovenije te "slovensku ligu" ("Slovensku zonu").   U sezoni 1959./60. je "Branik" ponovno prvak "Slovenske zone", te je igrao kvalifikacije za ulazak u "2. saveznu ligu - Zapad" protiv "Karlovca". "Karlovac" je prvu utakmicu pobijedio rezultatom 2:0. Uoči uzvratne utakmice u Mariboru, većina igrača i osoblja "Karlovca" je oboljelo od trovanja hranom u mariborskom hotelu. Iako nije dokazana krivnja, nogometna momčad "Branika" je diskvalificirana i ugašena odlukom Nogometnog saveza Jugoslavije. Do raspuštanja "Branika" je stoga došlo 11. kolovoza 1960. U prosincu 1960. godine je osnovan NK "Maribor", u koji su prešli najbolji igrači "Branika" i "Železničara" (koji je u tom trenutku bio vodeća momčad Slovenske zone), te preuzeo "Železničarevo" mjesto u zoni i na kraju bio prvak. 
 
  
Pri MŠD "Branik" je formirana nova nogometna momčad, koja se od 1960./961. natjecala u ligama "Mariborskog podsaveza", a u sezoni 1964./65. klub je ponovno u republičkoj ligi, u kojoj je s prekidimma igrao do sezone 1971./72., te se klub gasi sredinom 1970.-ih.  
NK "Maribor", koji je postao vodeći slovenski klub, je 1988. godine ušao u sastav MŠD "Branik", te se jedno vrijeme i natjecao pod imenom "Maribor Branik", a kao Nogometni klub "Maribor Branik" je i službeno registriran.

Stadion 
"branik" je od 1952. godine koristio stadion "Ljudski vrt", kojeg i danas, nakon nekoliko renovacija koristi NK "Maribor".

Uspjesi 
 Slovenska republička liga / Slovenska zona 
 prvak: 1958./59., 1959./60. 
 drugoplasirani: 1951., 1952. 
 trećeplasirani: 1948./49., 1950.  

 Liga Varaždin-Maribor-Celje
 prvak: 1956./57. 

 Slovenska regionalna liga - Istok 
 prvak: 1969./70. 
 drugoplasirani: 1974./75., 1975./76.  

 Prvenstvo Mariborskog okružja 
 prvak: 1946. 

 Republički nogometni kup Slovenije 
 pobjednik: 1959.  
 finalist: 1953.

Pregled plasmana

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutarnje poveznice  
 NK Maribor 
 NK Železničar Maribor 
 Maribor

Vanjske poveznice 
 zmsd-branik.si

Izvori 
 
  mnzmaribor.si, dr. Rudi Turk; 80 let nogometa na odmočju Međuobčinske nogometne zveze Maribor, Maribor, 2008.,  
  navdih.net, Marjan Žnidarič, Zmago Gomzi: Železničarsko športno društvo Maribor 1927 - 2007 (Ob 80-letnici društva), Maribor, 2007., UDK: 796(497.4 Maribor)(091), str. 120-167 
  nogomania.com, NK Maribor je posledica "afere driska", objavljeno 23. listopada 2019., pristupljeno 24. listopada 2020. 
   zmsd-branik.si, Zgodovina, pristupljeno 27. listopada 2020. 
  zveza-msdbranik.si, USTANOVITEV MARIBORSKEGA ŠPORTNEGA DRUŠTVA BRANIK, wayback arhiva 
  zveza-msdbranik.si, Izgradnja šprotnih objektov po letu 1945, wayback arhiva 
  zveza-msdbranik.si, Po 2. svetovni vojni - OBNOVA OBJEKTOV IN RAZVOJ DRUŠTVA PO 2. SVETOVNI VOJNI, wayback arhiva 
  zveza-msdbranik.si, 1941 - 1945 - OKUPACIJA IN NARODNOOSVOBODILNI BOJ 1941 - 1945, wayback arhiva 
  zveza-msdbranik.si, 1919 - 1941 - Prvi slovenski športni klub Maribor 1919 - 1941, wayback arhiva 
  fourfourtwo.com, Who are Maribor? Meet the cocky Slovenian underdogs who owe their existence to poisoned pancakes, objavljeno 5. studenog 2014., pristupljeno 24. listopada 2020. 
  nkmaribor.com, Zgodovina NK Maribor 1961-1970, pristupljeno 24. listopada 2020. 
  nzs.si, Zgodovina, wayback arhiva 
  

Slovenski nogometni klubovi
Bivši slovenski nogometni klubovi 
Šport u Mariboru